PTX steht als Abkürzung für:

 Parallel Thread Execution, eine Befehlssatzarchitektur und virtuelle Maschine für die Ausführung von parallelen Threads
 Pentatonix, US-amerikanische A-cappella-Band
 Polish Traded Index, ein Aktienindex
 Power-to-X (PtX), Technologien zur anderweitigen Nutzung von Stromüberschüssen
 Pumiliotoxine, tierische Giftstoffe

Abkürzung